Verblijfsvergunning
 Vereniging voor rechtshulp
 VVR (voetbalclub), een voetbalclub uit Rijsbergen
 Code VVR, voor het veilig vervoeren van rolstoelgebruikers